37 – rok
 37 p.n.e.
 37 (liczba)